Lagartixa é um nome comum a indivíduos de alguns grupos de répteis:
Tropidurus - encontrados na América do Sul
Gekkonidae - originários de África e espalhados pelo mundo, chamados lagartixa no Brasil (e chamados osga em Portugal)
Lacertidae - originários do Velho Mundo, chamados lagartixa em Portugal

Desambiguações de animais